Чемпионат мира по фигурному катанию 1957 года был проведён Международным союзом конькобежцев с 26 февраля по 3 марта в Колорадо-Спрингсе, США. Соревнования проводились в категориях женское одиночное катание, мужское одиночное катание и парное катание, и в танцах на льду. Чемпионами мира стали представители США Кэрол Хейсс среди женщин и Дэвид Дженкинс среди мужчин, представители Канады Барбара Вагнер и Роберт Пол среди пар, представители Великобритании Джун Маркхам и Кортни Джонс в танцах.

Результаты

Мужчины

Женщины

Пары

Танцы

Ссылки 
 ISU Список медалистов чемпионатов мира (мужчины)
 ISU Список медалистов чемпионатов мира (женщины)
 ISU Список медалистов чемпионатов мира (пары)
 ISU Список медалистов чемпионатов мира (танцы)

Мир1957
Международные спортивные соревнования в Колорадо-Спрингс
1957 год в США
Февраль 1957 года
Март 1957 года